Plusieurs villes possèdent une rue de l'Aqueduc :

Rue de l'Aqueduc à Bruxelles.

Rue de l'Aqueduc à Montréal ;
 Rue de l'Aqueduc à Québec.

Rue de l'Aqueduc à Paris ;
 Rue de l'Aqueduc à Toulouse.

Aqueduc